A 31 311-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút a Pest megyei Hévízgyörk belterületén. Jelentősége abban rejlik, hogy kiszolgálja a  Hévízgyörk megállóhelyét.

Nyomvonala 

A 3105-ös út 4+700-as kilométerszelvényénél ágazik ki, észak felé, Szent Erzsébet utca néven. Ezt a nevet végig viseli, de azt követően, hogy – nagyjából fél kilométer megtétele után – keresztezi a Galga folyását, keletebbi irányba fordul. Hévízgyörk megállóhelyig tart, a vágányokat – fénysorompós biztosítású átkelőhelyen – már önkormányzati útként keresztezi. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 957 méter.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek 

31311
Hévízgyörk